

Cinema e televisione
Roma (Rome) – serie televisiva
Rome – episodio diretto da Renzo Rossellini jr. del film L'amore a vent'anni del 1962

Geografia
Italia
Rome – esonimo di Roma
Stati Uniti d'America
Rome – capoluogo della Contea di Floyd, Georgia
Rome – census-designated place della Contea di Peoria, Illinois
Rome – città della Contea di Henry, Iowa
Rome – città della Contea di Kennebec, Maine
Rome – township della Contea di Lenawee, Michigan
Rome – città della Contea di Oneida, New York
Rome – villaggio della Contea di Adams, Ohio
Rome – comunità non incorporata della Contea di Malheur, Oregon
Rome – borough della Contea di Bradford, Pennsylvania
Rome – township della Contea di Bradford, Pennsylvania
Rome – township della Contea di Crawford, Pennsylvania
Rome – città della Contea di Adams, Wisconsin 
Rome – census-designated place della Contea di Jefferson, Wisconsin
Rome City – città della Contea di Noble, Indiana

Musica
Rome – gruppo musicale lussemburghese
Rome – album del 2011 di Danger Mouse e Daniele Luppi

Persone
Jarred Rome – atleta statunitense
Sydne Rome – attrice statunitense

Altro
Rome – stazione della Metropolitana di Parigi

Altri progetti